Dianateich  steht für
Dianateich (Darmstadt)
Dianateich (Leipzig)